Birt ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Birt (* 1978), südafrikanische Hockeyspielerin
 John Birt, Baron Birt (* 1944), britischer Journalist und Life Peer
 Theodor Birt (1852–1933), deutscher Altphilologe und Schriftsteller
 William Radcliffe Birt (1804–1881), englischer Amateur-Astronom

Birt bezeichnet:
 Birt (Mondkrater), einen Mondkrater
 BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools), ein Open-Source-Projekt

Siehe auch:
 Bird
 Birth
 Bert
 Burt
 BI-RT